A 2010-es MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság hatvankettedik idénye. Ez az újonnan létrejövő, Moto2 nevű géposztály első szezonja.

A Moto2 bevezetése 

2010-zel kezdődően a korábbi 250 köbcentiméteres géposztály helyett a Dorna Sports bevezet egy új kategóriát, amelynek a neve Moto2 lesz. Az új kategóriában a korábbi kétütemű 250 cm3-is motoroiak helyett, négyütemű 600 cm3-is motorok versenyeznek majd. A kategóriát a költségcsökkentés jegyében hozták létre. A költségcsökkentést elősegítendő például az előző évekétől jóval kevesebb elektronikai segédeszközt használhatnak, valamint a motor több alkatrészét is alumíniumból kell gyártani, ellentétben a már megszokott szénszálas anyagoktól. Az első évben, hasonlóan a 2002-es királykategóriás váltáshoz, még a korábbi 250-es motorok is versenyezhetnek. A motor egységes lesz, melyet a Honda fog szállítani a csapatoknak. Az egyetlen gumiszállító a Dunlop lesz.

A versenynaptár 

A módosított 2010-es versenynaptárt 2009. november 16-án jelentették be. Abban az esetben, ha valamelyik pályán mégsem tudnák megrendezni a versenyt, a spanyolországi Motorland Aragón a beugró helyszín, az eredetivel azonos időpontban. A cserére végül sor is került, ugyanis a Balatonring építéséhez a kivitelező nem kapott állami kölcsönt, így a Motorland Aragón a magyar verseny helyére került. További változás, hogy a cseh nagydíj egy héttel későbbre került.
A Japán GP-t április 25-én rendezték volna meg, ám az Eyjafjallajökull vulkán kitörése miatt keletkező közlekedési káosz okán a nagydíjat október 3-ára halasztották.

Az időpontok helyi idő szerint értendőek!
‡ - Esti verseny
† - Csak a királykategória számára rendeznek versenyt
đ - Szombati verseny

Győztesek

Nagydíjak

Katari nagydíj 

Az első versenyt, a katari nagydíjat 2010. április 11-én rendezték meg. A pályán egy kör 5,38 km, a 125-ösök versenye 18, a Moto2-esek futama 20, a MotoGP nagydíja 22 körös volt.

A 125 köbcentiméteresek versenyén a pole pozíciót a spanyol Marc Márquez érte el a Derbivel, ám a futamon az Aspar csapat új pilótája Nicolás Terol nyert, ezzel megőrizve az Aprilia 2006 óta tartó veretlenségét ezen a pályán. A második helyet a derbis Efrén Vázquez szerezte meg a pole-ból induló márkatársa, Márquez előtt. Legutóbb a 2009-es német nagydíjon történt meg, hogy három spanyol álljon a dobogóra ebben a kategóriában. Az olasz motorosok viszont 224 nagydíj után nem szereztek pontot ebben a szériában, mégpedig az 1995-ös argentin nagydíjon. A futamon a két Lambretta nem ért célba.

Az új kategória, a Moto2 első versenyén a pole-t a Moriwaki nyergében versenyző Toni Elías szerezte meg, ám a rajtnál felsorakozó 41 versenyző közül Tomizava Sója nyerte meg a futamot egy Sutert vezetve, miután már a 6. körben élre állt, és a 9. körben ellépett a mezőnytől. Elías 4. lett, Talmácsi Gábor a SpeedUp pilótájaként a 14. helyről rajtolva a 7. helyig küzdötte fel magát, ám gumikopás miatt a 9. lett. A korábbi MotoGP pilóták közül Alex de Angelis, Takahasi Júki és Anthony West sem ért célba.

A királykategóriában Casey Stoner az eégsz hétvégén verhetetlennek tűnt, ám saját magát verte meg: A Ducati ausztrál világbajnoka uralta az edzéseket, megszerezte a pole-t is. A rajtnál viszont a 4. helyig esett vissza, ám nemsokára ismét vezette a futamot. Az 5. körben a leggyorsabb kört is megfutotta, ám következő körben elesett, és fel kellett adnia a viadalt. A versenyt így az olasz címvédő Valentino Rossi nyerte, miután a verseny nagy részében vele csatázó Doviziosót és Haydent is lerázta az utolsó 5 körben. Csapattársa, Jorge Lorenzo is megelőzte az említett két versenyzőt, így a dobogó második fokára állhatott fel. Az újonc Superbike-világbajnok Ben Spies a Tech 3 nyergében 5. lett, míg A Rizla Suzuki spanyol újonca, Álvaro Bautista az utolsó körben esett ki. A 300. nagydíját teljesítő Loris Capirossi a Suzukival 9. lett.

Spanyol nagydíj 

A második futamot, a spanyol nagydíjat 2010. május 2-án rendezték meg. A pályán egy kör 4,423 km, a 125-ösök versenye 23, a Moto2-esek futama tervek szerint 26, ám baleset miatt csak 17, a MotoGP nagydíja 27 körös volt. Mindhárom géposztály versenyén spanyol győzelem született.

A nyolcadlitereseknél Márquez zsinórban másodszor indulhatott az első helyről. A verseny már nem sikerült jól számára, ugyanis az első körben nagyot bukott, szerencséjére azonban kisebb sérülésekkel (ficam, égési sérülés) megúszta. Ezt követően egy ötfős élboly alakult ki melyről először Rabat, majd a német Sandro Cortese szakadt le. Négy körrel a futam leintése előtt Efrén Vázquez esett el. A versenyt végül Vázquez csapattársa Pol Espargaró nyerte, Terol és Rabat előtt. A Lambretta megszerezte első pontját Luis Salom révén.

A Moto2-ben a meglepetésember, Tomizava indulhatott a pole-ból. Később Tomizava és Simone Corsi összeakadtak, és mindketten elestek, azonban Tomizava hosszan a pályára folyatta az üzemanyagot motorjából, és így kettejükön kívül még nyolcan estek el ugyanott. Az új rajt után rendben eljött a mezőny, és végül Toni Elías győzött, megelőzve Tomizavát és az első dobogóját szerző svájci Thomas Lüthit. Ezzel a győzelemmel Elías ezzel már a negyedik kategóriában szerzett futamgyőzelmet. Talmácsi ismét a 9. helyet szerezte meg.

A MotoGP időmérőjén az első két helyen spanyol végzett, ugyanis a leggyorsabb Dani Pedrosa, a második Jorge Lorenzo lett. A versenyen fordított sorrendben értek célba, mögöttük az előző futam, győztese, Rossi zárt, aki ezen a hétvégén kisebb vállsérüléssel bajlódott. Lorenzo a verseny utáni ünneplése közben beugrott a pálya közepén található kis tavacskába. A legjobb újonc az ugyancsak hazai közönség előtt versenyző Bautista lett.

Francia nagydíj 

A szezon harmadik nagydíját, a francia nagydíjat 2010. május 23-án rendezték meg. A pályán egy kör 4,18 km, a 125-ösök versenye 24, a Moto2-esek futama tervek szerint 25, a MotoGP nagydíja 28 körös volt. Mindhárom géposztály versenyén spanyol győzelem született, a spanyol nagydíjhoz hasonlóan.

A legkisebbek között ismét csak spanyol pilóták állhattak dobogóra, hasonlóan a szezon eddigi két futamához. Ilyen triplázás csupán 1949-ben és 1987-ben történt, mindkétszer olasz pilóták által. Pol Espargaró sikerével a tavalyi holland nagydíj óta csak spanyol himnusz hangzott el, zsinórban 13. alkalommal, szintén olasz rekordbeállítás. A futamon ismét Pol Espargaró és Nicolás Terol csatázásáról szólt, ám a puhább abroncsokon rajtoló Terol nem tudott ellépni, így Espargaró motorja a futam végén a keményebb gumikon jobban tapadt, így ismét nyert. Az olaszok is tripláztak: legutóbb 1972-ben történt meg, hogy három egymás utáni futamon nem szereztek pontot a 125 cm³-esek között.

A Moto2-esek között ismét a moriwakis Toni Elías nyert Julián Simón és Simone Corsi előtt. Simón ezen a versenyen már új vázzal, a Suterrel indult csapattársával Mike di Meglio-val együtt. A pole-t a futamon kieső amerikai Kenny Noyes szerezte meg. Talmácsi Gábor a futamon 5. lett csapattársa Andrea Iannone mögött. A futam két nagy vesztese a Katarban dobogós Alex Debón és a japán Tomizava volt: Debón bokszutcaáthajtásos büntetést kapott, míg az első futam nyertese az egész hétvégén szenvedett, a versenyen pedig magával rántotta az olasz Mattia Pasinit.

A királykategóriában a Yamaha 2008 óta veretlen ezen a pályán. Jorge Lorenzo MotoGP-s karrierje során először nyert két egymás utáni futamot. A 12. körig csak üldözte csapattársát a spanyol, ekkor viszont elhúzott, a sérült, s végül második Rossi mellett. A dobogó harmadik fokát a Repsol Honda olasz versenyzője Andrea Dovizioso érte el. Kellemes meglepetés volt a futamon Marco Melandri hatodik helye. Casey Stoner a szezonnyitó után ismét hatalmasa bukott, a Suzuki pedig a 2006-os katari nagydíj után nem volt pontszerző: Capirossi sorozatban másodszor esett el futamon, míg Álvaro Bautista el sem tudott indulni a futamon, mivel motokrossz-edzés után vállsérülést szenvedett, és az utolsó szabadedzésen ismét ráesett sérült testrészére, így nem vállalta az indulást.

Olasz nagydíj 

A szezon negyedik futamát, az olasz nagydíjat 2010. június 6-án rendezték meg. A pályán egy kör 5.245 km, a 125-ösök versenye 20, a Moto2-esek futama tervek szerint 21, a MotoGP nagydíja 23 körös volt.

A 125 cm³-esek versenyén a 2007-es olasz nagydíjat követően ismét spanyol versenyző nyert Mugellóban. A verseny elején a derbis Pol Espargaró és az apriliás Nicolás Terol 3 másodperces előny halmozott fel a végül győztes Marc Márquez ellenében. A fiatal spanyol az utolsó körben megnyerte az első négyes csatáját, ennek tagja még a brit Bradley Smith volt, aki a futam leggyorsabb körét is megfutotta, ám végül csupán a 4. lett három spanyol riválisa mögött. A német Sandro Cortese célba sem tudott érni, hiába kaparintotta meg az első rajtkockát Steve Jenkner után másodikként hazájából. A nyertes Márquez pedig 33. nagydíján szerezte meg első futamgyőzelmét, a vb-k történetének harmincegyedik spanyol első helyezettje.

A Moto2-ben a hazai Iannone, Talmácsi Gábor csapattársa indulhatott az első rajtkockából, s ő lett az első aki az élről rajtolva nyert ebben a kategóriában. A dobogóra Sergio Gadea és a szintén olasz Simone Corsi állhattak fel.

A királykategória második szabadedzésén Valentino Rossi nagyot bukott. Már az azt követő mozdulatain látszott, hogy valószínűleg súlyos a sérülése, mint később kiderült, a bokája és a szárkapocscsontja tört el. Súlyos sérülése miatt pályafutása során először kellett futamot kihagynia. Zsinórban 230 rajthoz állása rekord.

A pole pozícióból Pedrosa indulhatott. Ő egyébként megszerezte a mesterhármast, ugyanis ő nyerte az időmérőt és a versenyt is, és a leggyorsabb kör is megfutotta. Emellett ő a második spanyol győztes a MotoGP pilóták között ezen a pályán, előtte Alex Crivillé 1999-ben nyert. Mugellóban ez volt az első eset, mikor az első két helyen spanyol pilóta végzett. A második helyen Lorenzo végzett, harmadik a hazai közönség előtt versenyző Andrea Dovizioso lett, aki így az első négy versenyből hármon is dobogóra tudott állni.

Brit nagydíj 

A szezon ötödik versenyét, a brit nagydíjat 2010. június 20-án rendezték meg. A pályán egy kör 5,899 km, a 125-ösök versenye 17, a Moto2-esek futama 18, a MotoGP nagydíja 20 körös volt. A silverstone-i pálya 1977 és 1986 között már vendégül látta a mezőnyt, ezt követően egészen 2009-ig a Doningtonban rendezték a brit nagydíjakat.

A legkisebbek között ismét a derbis spanyol Márquez nyert Pol Espargaró és a hazai Bradley Smith előtt. Ezzel a futamgyőzelemmel az ibériai motorosok új rekordot állítottak fel: 16 nagydíj óta nem találtak legyőzőre, ezzel pedig az olaszok páros rekordját adták át a múltnak, mert a taljánok 1955 és 1957 között nyertek egymás után tizenöt alkalommal. A Derbi 1988-hoz hasonlóan ismét öt egymás utáni futamon szerezték meg az első helyet, akkor Jorge Martínez érte ezt el. Marc Márquez pedig ezzel a sikerével minden idők második legfiatalabb triplázója: Marco Melandri 1999-ben nála is gyorsabb volt.

A Moto2-ben egy nem várt eredmény született az időmérőn, ugyanis az addig szinte semmit nem mutató Claudio Corti indulhatott az első helyről. A verseny eleje nem volt túl eseménydús, a mezőny együtt haladt, Cortival, Jules Cluzellel és Julián Simónnal az első három helyen. A versenyt végül Cluzel nyerte a folyamatosan leggyorsabb köröket futó Thomas Lüthi előtt, mindössze 57 ezredmásodperccel megelőzve a svájci pilótát. A pole-ból induló Corti a verseny vége felé senkitől sem zavartatva esett el, és végül az abszolút utolsó helyen ért célba, úgy, hogy előtte reális győzelmi esélyei voltak. Talmácsi Gábor ugyancsak kiesett.

A nyolcszázasoknál ismét Jorge Lorenzo végzett az első helyen az időmérőn. A második helyről Randy de Puniet, mögüle pedig Dani Pedrosa indulhatott. A versenyt végül ismét Lorenzo nyerte, megelőzve Doviziosót, aki tovább folytatta jó sorozatát, miszerint öt versenyből négyszer dobogóra állhatott. A harmadik Ben Spies lett, aki ezzel pályafutása első MotoGP-dobogós helyezését szerezte.

Holland nagydíj 

A szezon ötödik versenyét, a holland nagydíjat 2010. június 26-án, szombaton rendezték meg. A pályán egy kör 4,555 km, a 125-ösök versenye 22, a Moto2-esek futama 24, a MotoGP nagydíja 26 körös volt.

A nyolcadliteres kategória futamán az első rajthelyről a kitűnő periódusban lévő spanyol derbis, Marc Márquez indulhatott, akit a brit apsaros Smith, Terol és Espargaró követett. A rajtnál Efrén Vázquez a harmadik helyre jött fel. Később a startnál kissé lemaradó Espargaró fokozatosan behozta hátrányát, Vázquez pedig a 18. körben kiesett. A német Jonas Folger öt kör alatt húsz helyet javított, mivel csak a harminckettedik helyről rajtolhatott. A versenyt végül Márquez nyerte Terol és Espargaró előtt.

A Moto2-ben az Assenben korábban már kétszer is futamot nyerő Talmácsi Gábor csupán a huszonharmadik rajtkockát szerezte meg, mivel az időmérőn bukott, és nem tudott több kört teljesíteni. A futam elején a magyar fiú még a huszonnyolcadik pozícióba is visszaesett, de innen feljebb tudta magát tornázni. Végül a tizenharmadik pozícióban zárt. Talma csapattársa Andrea Iannone a poleból kezdhette a futamot, az időmérő meglepetésembere, a thai Rattapark Vilairot, a japán Tomizava és a svájci Lüthi elől. Az eredetileg harmadik Alex Debón bukott az időmérőn, eltört a keze, így nem indult el a futamon. A világbajnoki címre is esélyes Elías időközben feljött a második helyre, de ekkor már három másodperc hátránya volt a vezető olasz Andrea Iannone mögött. Még küzdött egy kicsit a thai pilótával, de a spanyol elhúzott tőle. A futam utolsó öt körére a svájci felzárkózott a bimotás ázsiaira, és meg is előzte. A futamot Iannone nyerte Elías, Lüthi és a fantasztikus versenyt produkáló Vilairot előtt.

A királykategória időmérőjén a vb-t vezető Lorenzo szerezte meg a pole-t a francia de Puniet és a 2007-es világbajnok Stoner előtt. A futamon csak tizenöt pilóta rajtolt el, mivel az olasz Melandri sérülés miatt nem indulhatott el. Az amerikai Spies remek rajtot vett, és a második helyen haladt Lorenzo mögött. De Puniet a hetedik, Nicky Hayden a kilencedik pozícióba esett vissza. A kibővülő élmezőnyben több előzés is volt, ám a verseny mégis eseménytelennek mondható. A nagydíjat Lorenzo nyerte honfitársa Pedrosa és Stoner előtt.

Katalán nagydíj 

A szezon hatodik futamát, a katalán nagydíjat 2010. július 4-én rendezték meg. A pályán egy kör 4,655 km, a 125-ösök versenye 22, a Moto2-esek futama 23, a MotoGP nagydíja 25 körös volt.

A legkisebbek között megdőlt Valentino Rossi 1997-ben felállított rekordja: Marc Márquez 17 évesen és 128 naposan begyűjtötte sorozatban harmadik pole-ját és negyedik futamgyőzelmét, Rossi ekkor 18 éves volt. Ezzel a sikerrel a fiatal spanyol átvette a vezetést a vb pontversenyben is. A képen látható Terol a versenyen utolsó körében bukott, és gerincsérülést szenvedett, így a német nagydíjat kihagyni kényszerül. Pol Espargaró csak a harmadik lett, miután az asparos brit Smith is megelőzte. A 2008 után ismét indult magyar versenyző ebben a kategóriában, Sebestyén Péter fejezte be élete első versenyét egy hároméves Aprilia nyergében. Ő a 31. magyar induló a kategóriában.

A Moto2-ben a rajtelső Speed Up-os versenyző olasz Andrea Iannone fölényesen vezetett, hiába rajtolt rosszul már a harmadik körben vezetett. Ám csak a tizenharmadik lett, mivel a 2. körben sárga zászló alatt előzött, de csak egy helyet kellett volna visszaadnia, ám ezt nem tette meg, így bokszutca-áthajtásos büntetést kapott. A győzelmet a Tech 3 japán versenyzője, Takahasi Júki szerezte meg, aki a hatodik japán nyertes a barcelonai aszfaltcsíkon. 2006-ban nyert ez előtt utoljára futamot, a 2009-es szezonban két futamon is Talmácsi Gábor csapattársaként versenyző pilóta. Ha már Talmácsi: az időmérőn csak a harminckettedik lett, a versenyt végül a motorjával is küzdve tizenegyedik lett. Az Axel Pons helyét átvevő Carmelo Morales az utolsó körben súlyos balesetet szenvedett.

A királykategória spanyol vb-éllovasa Jorge Lorenzo oly rekordot döntött meg, amire Valentino Rossi sem volt képes: három egymás utáni futamon indult pole-ból, s nyerte meg a futamot, ilyet a Yamaha pilótájaként eddig csak Eddie Lawson cselekedett, még 1986-ban. A rajt utáni első kanyarban Dani Pedrosa hibázott, így a tizedik helyre esett vissza, ám a futam végén második lett. Stoner és Andrea Dovizioso is hibázott, de az ausztrál pilóta így is harmadik lett. Az ötödik helyet szerezte meg a szezonban eddig gyengélkedő Álvaro Bautista a Suzuki nyergében.

Német nagydíj 

A német nagydíjra július 18-án, a Sachsenringen került sor. A nyolcadliteresek versenye 26, a Moto2-é 28, a királykategóriáé pedig 30 kör volt. A pályán egy kör 3,671 kilométer.

Az időmérőn még mindhárom géposztály versenyzői esőben köröztek, ez a versenyre már csak a nyolcadlitereseknek maradt meg, a verseny hivatalosan esős futamnak volt nyilvánítva. Az élmezőnyből mindössze ketten, Jonas Folger és Marcel Schrötter indultak esős gumikon, a többiek nagyrészt a száraz gumival kockáztattak a folyamatosan száradó pályán. A folyamatosan száradó pályán a verseny elején Folgerék gyorsan az élre álltak, azonban a gyorsan száradó aszfalton ugyanolyan gyorsan el is veszítették előnyüket. Néhány kör után már Márquez állt az élen, akit Pol Espargaró követett. A verseny vége előtt nem sokkal Espargaró közvetlenül Márquez előtt bukott, azonban végül nem sodorta el honfitársát, csak ő esett ki. A futamot Márquez nagy előnnyel nyerte, a meglepetésember Kojama és a hazai közönség előtt versenyző Sandro Cortese előtt. Kojamán kívül is született több nem várt eredmény, ilyen volt az eddig pontot sem szerző norvég Sturla Fagerhaug kilencedik, vagy a szabadkártyás Daniel Kartheininger tizedik helye. Márquez győzelme a Derbi századik első helyét jelentette.

A Moto2-ben ismét Simone Corsi indulhatott az első helyről. A rajtot követően már az első kanyarban magyar csapattársa, Talmácsi vezetett, aki július 15-én veszítette el egyik főszponzorát a MOL-t. Erről a csapat főnöke, Luca Boscoscuro így nyilatkozott: "A csapat mindent meg fog tenni, hogy Gábor befejezhesse a szezont, és a lehető legjobb világbajnoki szereplést érje el. Érthetetlen számomra a MOL döntése mindazonáltal, hogy a csapat kiemelt támogatója is volt és a csapatunk már kétszer is nyert, bizonyított. Minket is nehéz helyzetbe hoztak a döntéssel, de a mi két versenyzőnket tartom a legjobbnak a mezőnyben, így kétségem sincs a sikeres szereplésünk felől." Egy ideig tudta tartani csapattársát, majd Corsi megelőzte őt. Néhány körön át két másodperc körüli különbséggel motoroztak egymás mögött, majd kezdett felzárkózni rájuk a világbajnokság éllovasa, Toni Elías. Talmácsit viszonylag könnyedén, Corsit néhány kör várakozás után, kicsit nehezebben tudta megelőzni. Végül nagy előnnyel nyerte a versenyt Corsi előtt, így negyvenkét pontos előnyre tett szert a második helyen álló, ezen a versenyen célba nem érő Lüthivel szemben. A sokáig harmadik Talmácsinak a végén gumikopási problémái adódtak, így a végén csak hatodik lett.

A MotoGP versenyén négy futam kihagyása után tért vissza a címvédő Valentino Rossi, miután az előző heti teszteken, bár még érzett fájdalmat, biztató köridőket teljesített.

Az időmérőn ismét Jorge Lorenzo szerezte meg a pole pozíciót Pedrosa előtt, Rossi ötödikként zárt. A rajtot követően Lorenzo meg tudta tartani első helyét, Pedrosa azonban szorosan követte őt. Mögötte a többiek Stoner, Dovizioso, Rossi sorrendben haladtak. Nem sokkal később Rossi megelőzte Doviziosót. A kilencedik körben egy tömegbaleset miatt a verseny piros zászlóval megszakították. Az esésben Randy de Puniet, Aleix Espargaró és Álvaro Bautista voltak érdekeltek. Hármuk közül de Puniet járt a legrosszabbul, két helyen is eltörte a lábát. A baleset utáni felvételeken az látszott, hogy Espargaró az egyik kézfejét fájlalja.

A mintegy huszonöt perces szünet után, miután eltakarították a romokat és a port, amivel a kifolyt olajat fújták le, folytatódott a verseny. Pár kör után ismét kialakult az első rajt utáni sorrend. Rossi ismét leküzdötte Doviziosót, és Stoner után eredhetett. A második rajtot követően az élen is változás történt, Pedrosa megelőzte Lorenzót, és fokozatosan egyre nagyobb előnyre tett szert. Időközben Rossi és Stoner között nagy harc alakult ki, hol egyik, hol a másik állt előrébb. A versenyt végül Pedrosa nyerte Lorenzo és Stoner előtt, aki az utolsó kanyarban tudta végérvényesen megelőzni Rossit. Meglepetés volt a privát Hondával versenyző Marco Simoncelli hatodik helye, aki megelőzte többek között a Ducatis Nicky Haydent is.

Amerikai nagydíj 

A amerikai nagydíjat július 25-én, rendezték meg. Csak a MotoGP versenyzőinek rendeztek futamot Laguna Secában. A pályán egy kör 3,602 kilométer.

A pole-ból induló, világbajnoki éllovas, Jorge Lorenzo elvesztette a rajtnál az első helyet, míg honfitársa Dani Pedrosa nagyon jól startolt, és a 4. helyről egészen az élre állt. Ám Lorenzo hamar visszazárkózott. A verseny elején az összetett éllovasa és Casey Stoner volt a leggyorsabb, utóbbi hamar át is adta a múltnak Laguna Seca-i pályacsúcsot. A Ducati ausztrál azonban hibázott az egyik kanyarnál, így Lorenzo harc nélkül tudott felzárkózni a második helyre, és kezdhette meg Pedrosa üldözését, s került hozzá mind közelebb. A 12. körben pedig Pedrosa – talán érezve maga mögött a nyomást – az egyik balos kanyar előtt hibázott, és vezető helyről kicsúszott, így kiesett. Honfitársa, Lorenzo így az első helyre állt, mögötte pedig Stoner, Andrea Dovizioso, Rossi, Nicky Hayden és Ben Spies volt a sorrend.
Simoncelli ugyanis tizenkét körrel a kockás zászló meglendítése előtt a kavicságyba vezette hófehér versenygépét, így feladni kényszerült a futamot. Az újonc hazai pilóta, Spies remek iramot futott, ám amikor megközelítette volna a dobogósokat, hibázott, és végül hatodik lett. Rossi öt körrel a vége előtt teljesen felzárkózott Doviziosóra, és a célegyenes végén meg is előzte, majd nagy küzdelemben meg is őrizte a harmadik helyét.

Lorenzo szezonbeli hatodik elsőségét gyűjtötte be, de Rossi tette is megsüvegelendő, hiszen hét héttel lábtörését követően állhatott a dobogón. A díjátadáskor a szervezők egy kisebb hibát követtek el, amikor a spanyol himnusz helyett az olaszt kezdték el először játszani a díjátadó ceremónián.

Cseh nagydíj 

A cseh nagydíjat augusztus 15-én, rendezték meg. A pályán egy kör 5,403 kilométer. A 125 cm³-es verseny 19, a Moto2-es 20, a MotoGP-s futam pedig 22 körös volt.

A legkisebbek versenye tizenkilenc körös volt, amelyen a pole-pozíciót Bradley Smith szerezte meg. A versenyt nem sokkal a rajt előtt esős futammá nyilvánították, azonban, bár az első pár körben tényleg esett, utána folyamatosan száradt a pálya. Az utasításnak megfelelően a legtöbb versenyző esős gumikkal rajtolt. A futam során többször váltottak száraz gumikra. A legjobban ezzel a holland Jasper Iwema járt, aki rögtön a rajt előtt a boxba ment száraz gumikért, így innen is volt kénytelen rajtolni. Az utolsó körökben több másodperccel gyorsabb volt mindenkinél, végül nyolcadik lett, ez pályafutása addigi legjobb eredménye volt. A hazai pályán versenyző Jakub Kornfeil ötödik lett, ez neki is a legjobb eredménye. A sérüléssel bajlódó éllovas Marc Márqueznek a versenyen az volt a célja, hogy a lehető legelőrébb végezzen, végül a negyedik helyről indulva hetedikként végzett. Az élről induló Smith Márquezzel nagyot csatázva hatodik helyen zárt. A nagydíjat végül Nico Terol nyerte Pol Espargaró és Tito Rabat előtt. Ezzel a sikerrel az Aprilia megszerezte a ketszázhetvenhatodik futamgyőzelmét, így megelőzte az eddigi rekorder MV Agustát.

A Moto2 magyar pilótája, Talmácsi Gábor a verseny hetében új főszponzort szerzett, megegyezett a Hungrana Kft-vel. A Moto2 versenye 20 körös volt, és már napsütésben zajlott. Az időmérőt előző nap Tomizava Sója nyerte Andrea Iannone, Toni Elías és a meglepetésember Roberto Rolfo előtt. Rolfo a futamon is sokáig jól teljesített, vezetett is Elías előtt, ám műszaki hiba miatt a verseny feladására kényszerült. Talmácsi Gábor számára az időmérő nagyon rosszul sikerült, a beállításokat abszolút nem találva csak a tizenhatodik helyen végezz. A versenyen az első, óvatosabb körök után folyamatosan zárkózott fel, előbb megelőzte Alex Debónt, majd az utolsó körökben volt esélye a még jobb pozíciókra is, ugyanis mind Jules Cluzel, mind Julián Simón előzési távolságban haladt előtte. Végül egyikőjüket sem sikerült megelőznie, hatodik lett. Az első helyről induló Tmoizava végül eléggé visszaesett, és csak tizedik lett. A dobogóra a sima győzelmet arató Toni Elías mellett Takahasi Júki és Andrea Iannone állhatott fel. A kategória három hazai pilótája közül ketten, Lukáš Pešek és Patrik Vostárek kiestek, a következő szezontól a MotoGP-ben versenyző Karel Abrahám pedig el sem rajtolt.

A királykategória kvalifikációját Dani Pedrosa nagy fölénnyel nyerte, a második nagy meglepetésre Ben Spies lett, aki sokáig vezetett is. Magához képest némileg gyengén szerepelt a két gyári Yamaha, Jorge Lorenzo a harmadik, Valentino Rossi az ötödik helyről várhatta a rajtot. A versenyen Rossi szokásához híven visszaesett, egészen a nyolcadik pozícióig. Lorenzo néhány kör után megszerezte a vezetést, amit később nem is engedett át senkinek. Innentől kezdve a mezőny elején nem történt túl sok akció, a nyolcadik és tizenegyedik hely között gyakorlatilag körről körre változott az állás. A nyolcadik végül Marco Melandri lett, mögötte Héctor Barberá, Randy de Puniet, Marco Simoncelli sorrendben futottak be. Utóbbit egyébként az utolsó körben Álvaro Bautista is megpróbálta megelőzni, ami néhány méterig sikerült csak, ugyanis utána el- és egyben kiesett. A dobogón Lorenzo mellett Pedrosának és Casey Stonernek jutott hely. Hosszas találgatások után Valentino Rossi a futam után még aznap bejelentette, hogy elhagyja a Yamahát és a Ducatihoz igazol.

Indianapolisi nagydíj 

Az indianapolisi nagydíjat augusztus 23-án rendezték meg. A pályán egy kör 4,216 kilométer. A 125 cm³-es verseny 23, a Moto2-es 17, a MotoGP-s futam pedig 28 körös volt.

A 125 cm³-es versenyen a pole-ból ismét Marc Márquez rajtolhatott, aki a rajtnál sem tudott senki megverni. Őt honfitársa, Terol követte, aki pályacsúcsot döntött időközben. A versenyt vezető Marc Marquez ugyanis eldobta versenygépét, átadva ezzel a vezetést Terolnak.. Marquez nem adta fel a viadalt, és előzéseinek illetve a következő körökben történő kieséseknek köszönhetően visszatért a pontszerzők közé. Az vb-éllovas kicsúszását követően a másodikká a brit Bradley Smith, Terol csapattársa vált, de ő is a kavicságyban fejezte be a viadalt, csakúgy mint a japán Kojama. A versenyt ekkor Terol vezette Sandro Cortese, Pol Espargaro, Efren Vazquez és a versenyen eddig kiválóan teljesítő spanyol Luis Salom előtt. Három körrel a futam befejezése előtt Marquez megelőzte a svájci Randy Krummenachert, a britek egyik legnagyobb reménységének számító Danny Webbet, és Tito Rabatot az előzések előtt végrehajtott manőverét (egy kanyar levágásával hatalmas előnyre tett szert) azonban a verseny végeztével vizsgálat alá helyezték, és húsz másodperces időbüntetést kapott. A győzelmet mindeközben Nicolas Terol szerezte meg, Cortese és Espargaro előtt. A spanyol asparos már korábban is nyert ezen a pályán: a 2008-as viadalt nyerte meg, élete első sikerét aratva. Cortese pedig idei legjobb eredményét érte el. A futam egyik hőse Salom végül csak tizenkettedikként látta meg a kockás lobogót, míg a fiatal spanyol Alberto Moncayo nyolcadik lett. Az összetett pontversenyben még mindig Marquez vezet.

A Moto2-es kategória futamán a pole-t az Aspar csapat pilótája Julián Simón szerezte meg, s ezzel idén először indulhatott az első rajtkockából a 2009-es vb 125 cm³-es bajnoka. A második helyről Héctor Faubel, a harmadikról a Marc VDS Racing Team másik pilótája, a brit Scott Redding várhatta a rajtot. Talmácsi Gábor a rajtrács tizenötödik helyére állíthatta fel versenygépét, mivel az időmérőn hatalmasat bukó Fonsi Nieto saroksérülései miatt visszalépett a versenytől. Gábor ismét jól indult, ám az első kanyarban belekeveredett egy tömegbalesetbe, ami miatt a versenyt piros zászlóval kellett megállítani, mivel a sérült motorok akadályozták a versenyben maradtak haladását.
A tizenhét körösre rövidített futam (második) startját a pontverseny éllovasa, Toni Elias kapta el legjobban, az ismét kiválóan rajtoló Westet, az élről induló Simont, valamint a gyorsasági motoros világbajnokság történetének legfiatalabb futamgyőztesének számító Scott Reddinget megelőzve. A második rajtra időben elkészülő Talmácsi Gábor (aki a bokszba még motorborítás nélkül vágtatott) mindeközben tizenkettedikké lett, az egykori csapattárs és nagy vb ellenfél, Faubel búcsút intett a további küzdelmektől. A versenyt ezekben a pillanatokban Julian Simon vezette, Toni Elias, Scott Redding és a hirtelen megtáltosodó Talmácsi előtt. A remekül kezdő motorost a huszonhatodik helyről induló, de a pontversenyben sokkal előrébb szereplő csapattárs, Andrea Iannone követte, Ratthapark Wilairot, Thomas Lüthi, valamint a bokszutcából induló Simone Corsi előtt. Később Wilairotis kiesett. Hat körrel a futam befejezése előtt Elias vette át a vezetést, miközben a Forward Racing francia futamgyőztese, Jules Cluzel is idő előtt fejezte be a viadalt. Talmácsi Gábor az idei tizenegyedik megmérettetésen nyolcadikként zárt. A dobogó legalsó fokára ezúttal (Moto2-es karrierje során először) Scott Redding állhatott fel, a második helyet bezsákoló Julian Simon és a diadalt betegen megszerző Toni Elias mellé. Kiválóan szerepel a szabadkártyával rajthoz álló hazai Jason DiSalvo, aki a kilencedik, az ausztrál West tizenkettedik, míg Axel Pons idei legjobb helyezését elérve tizennegyedik lett. A MotoGP-ben is megfordult Roger Lee Hayden Kevin Schwantz csapatában szintén szabadkártyásként a tizenhetedikként zárt. A pontversenyt továbbra is a Gresini Racing korábbi MotoGP futamgyőztes spanyolja vezeti, a hatvanhét pontos hátrányban lévő Iannonéval szemben.

A MotoGP-s pilóták időmérőjén Ben Spies megszerezte élete első pole-ját, megelőzve jövő évi csapattársát, a vb-t vezető Jorge Lorenzót, így nagy esély volt arra, hogy ismét nyer privát csapat: legutóbb ez a 2006-os portugál nagydíjon történt meg Elias jóvoltából. Nicky Hayden a térdvédőjének leválása miatt visszacsúszott a hetedik helyre, és ez a problémája végig fennállt a versenyen. Stoner, a Ducati ausztrál világbajnoka eldobta versenygépét. Colin Edwards a boxba hajtott a Tech3-as Yamahájával, és itt fejezte be a versenyt. Pedrosa megszerezte idei harmadik futamgyőzelmét, miközben Spies eddigi királykategóriás pályafutásának legjobb eredményét érte el. A dobogó legalsó foka Jorge Lorenzónak jutott, aki ezzel az idei legrosszabb eredményét érte el. Mögötte Valentino Rossi, Andrea Dovizioso és Hayden zárt. A nagy visszatérő Aojama Hirosi a tizenkettedikként zárt.

San Marinó-i nagydíj 

A pályán egy kör 4,18 kilométer hosszú. A 125 cm³-es kategória 23, a Moto2-es géposztály 26, míg a MotoGP pilótái 28 körös versenyt futottak. A futamot beárnyékolta a japán Moto2-es versenyző Tomizava Sója tragikus halála.

A legkisebbek versenyén a brit Bradley Smith szerezte meg a pole-t, ám a rajtot követően a vb-címért küzdő Márquez vette át a vezetés, majd Espargaró lett az első, így kissé belassult a mezőny. A 6. körben Terol megelőzte az addigi éllovast, s így a verseny élére állt. A futamon végig nagy harcot vívott a három világbajnoki aspiráns, négy körrel a leintés előtt ismét az Ajo csapat spanyol motorosa Márquez vette át a vezetést, s meg is nyerte a viadalt. A dobogóra másodikként Terol, harmadikként Vázquez állhatott fel. Pol Espargaró csak a hatodik lett, mivel Bradley Smith és Cortese is megelőzte őt. A Derbi ebben a kategóriában ezen a pályán első győzelmét szerezte.

A Moto2-es versenyen meghalt a japán Tomizava Sója, aki a kategória legelső futamán tudott győzni. A fiatal pilóta a 12. körben elcsúszott, s az őt szorosan követő versenyzők közül a hazai Alex De Angelis és a brit Scott Redding is áthajtott rajta. Azonnal egy közeli kórházba, Riccionébe szállították, életét nem tudták megmenteni. A pole-t a spanyol Elías szerezte meg, ám a rajtot elrontotta, így visszacsúszott, az olasz Iannone pedig az első kör végére átvette a vezetést. Talmácsi Gábor eközben a mezőny közepén motorozott. Iannone, aki az élen megpróbált elszakadni a mezőnytől áthajtásos büntetést kapott, mivel a versenybíróság véleménye szerint kiugrott a startnál. Ekkor a japán Tomizava vettel át a vezetést. A hatodik körben a francia di Meglio, a tizedikben az olasz Pasini, a huszonegyedikben a japán Takahasi esett ki. A 22. körben Talma csapattársa is kiállt: büntetése után a mezőny végéről a 16. helyig jött előre, ám motorja elromlott. Tomizava a világbajnokság ötödik japán halottja: 1966-ban Fuji Tosio, 1983-ban Isikava Ivao, 1993-ban Vakai Nobojuki és 2003-ban Kató Daidzsiró vesztette életét futam közben.

A királykategória futamán a spanyol Dani Pedrosa rajtolhatott az élről, megelőzve Lorenzót és Stonert. A Repsol Honda versenyzője maradt a rajt után is az élen maradt miközben az ausztrál ducatis elment a yamahás Lorenzo mellett. A 2. körben Hayden és Capirossi is elesett, ám az amerikai tovább tudta folytatni a viadalt, a boxba visszatérve azonban ő is leparkolta vérvörös gépét. Pedrosa viszont növelte az előnyét. A finn Kallio is kiesett műszaki hiba miatt. A spanyol Pedrosa a futam végén már spórolt előnyével, s meg is nyerte a futamot. Mögötte a két yamahás Lorenzo és Rossi ért célba. A dobogó félárbócra eresztették a zászlókat a Moto2-es események miatt. A spanyolok már tizedik egymás utáni diadalukat szerezték meg ebben a kategóriában. Míg Pedrosa 35. pole-jával e tekintetben megelőzte a 13-szoros világbajnok, szintén spanyol Angel Nietót.

Aragóniai nagydíj 

Az aragóniai nagydíjat szeptember 19-én, rendezték meg. A pályán egy kör 5,344 kilométer hosszú. A 125 cm³-es kategória 19, a Moto2-es géposztály 21, míg a MotoGP pilótái 23 körös versenyt futottak. Eredetileg ebben az időpontban a balatonringi magyar nagydíjat kellett volna megrendezni, ám a pálya nem készült el.

A legkisebbek versenyének rajtja előtt a világbajnokság minden résztvevője egyperces néma csenddel adózott a célegyenesen az előző futamon elhunyt japán Tomizava emléke előtt. A 125 cm³-es viadal első rajtkockáját a hazai Marc Márquez szerezte meg, megelőzve a Cortese, Terol, Vázquez hármast. A pole-ból induló hazai pilóta már az első körben kiesett, a vezetést a brit Smith vette át. A versenybírák kivizsgálva Márquez esetét úgy döntöttek, hogy a kanyart rosszul megkezdő, így a spanyolt kilökő svájci Krummenachert fekete zászlóval kizárják a további küzdelemből. Nyolc kör elteltével Espargaró feljött a második helyre Terol mögé, majd egymást váltakozva követve haladtak körről körre. Az utolsó körben hatalmas párharcot vívtak, a célegyenesre kanyarodva Espargaró volt az első, így meg is nyerte a futamot. A futamnak volt magyar indulója is: Sebestyén Péter a futam felénél kiesett technikai hiba miatt.

A Moto2-ben az olasz Iannone rajtolhatott az élről, és meg is tartotta a pozícióját a rajt után is. Az első kanyarnál öt pilóta is bukott. Talmácsi ekkor a negyedik helyen haladt, míg csapattársa igyekezett kiépíteni minél nagyobb előnyt. Az élbolyban rendkívül izgalmas verseny volt: a második helyért Corsi és Simón küzdött. A hatodik körben de Angelis kiesett a versenyből. Elías a verseny elejétől kezdve a mezőny hátulját hátra hagyva tört előre: tizenkét körrel a futam vége előtt már az ötödik volt. A tizenharmadik körben Talmácsi megelőzte Corsit, s így a harmadik helyre jött fel. Ezt követően a magyar pilóta Simónt támadta, ám maradt a harmadik. Ezzel Talmácsi Gábor megszerezte az első Moto2-es dobogóját, így ő a negyedik olyan magyar pilóta a világbajnokság történetében, aki két kategóriában is dobogóra állhatott: Drapál János, Marsovszky Gyula és Szabó II László hajtotta előtte végre ezt a bravúrt. Szabó II László három kategóriában is érmes tudott lenni. A Speed Up csapat lett a kategóriában az első, melynek két pilótája is a dobogóra állhatott, mivel Iannone megnyerte a futamot.

A MotoGP-ben az első rajtkockát Stoner szerezte meg, aki a rajtnál is meg tudta tartani a pozícióját, igaz egyszer Lorenzo megelőzte őt, de hamar visszavette helyét. Mögöttük Nicky Hayden motorozott. Rossi rosszul jött el a startnél, mert a nyolcadik helyig csúszott vissza. A második kör végére Pedrosa megelőzte Haydent. Stoner eközben kezdett elhúzni a mezőnytől. Ezt követően a mezőnyben állandósultak a távolságok. Rossi tizenegy körrel a futam leintése előtt megelőzte Simoncellit, és üldözni kezdte Doviziosót. Az utolsó körben Dovizioso és Ben Spies küzdött, az olasz hibázott, és kiesett. A viadalt az ausztrál Stoner nyerte a hazai Pedrosa, és az amerikai Nicky Hayden előtt, így a Ducati két pilótája dobogóra tudott állni. Ezzel a sikerével az ausztrál 28-adik győzelmét aratta, s ezzel megelőzte Freddie Spencert.

Japán nagydíj 

Az japán nagydíjat eredetileg április 25-én, rendezték volna meg, de az izlandi Eyjafjallajökull vulkán okozta közlekedési káosz miatt a versenyt október 3-ra halasztották. A pályán egy kör 4,801 kilométer hosszú. A legkisebbek 20, a Moto2-es géposztály 23, míg a MotoGP pilótái 24 körös versenyt futottak.

A 125 cm³-es kategória versenyén a pole-ból Márquez indulhatott, megelőzve nagy riválisát, Terolt. Pol Espargaró viszont nem tudott javítani szombati időmérőedzésen, mivel műszaki problémái voltak. A rajtnál Espargaró csapattársa Efrén Vázquez kilökte a német Folgert, akit a pályamunkások vittek el a helyi mobilklinikára, de csak zúzódásokat szenvedett. A spanyol viszont agyrázkódást szenvedett, mert bár a saját lábán távozott a baleset helyszínétől, a balesetre nem emlékezett. A második körben Terol átvette a vezetést, míg Folger csapattársa, a norvég Fagerhaug kicsúszott, s feladni kényszerült a viadalt. Tizenhárom körrel a futam vége előtt Márquez átvette a vezetést, s ezt nem is engedte ki már a kezéből a futam leintéséig. A dobogóra még Terol és Bradley Smith állhattak fel.

A Moto2-es kategória magyar résztvevője, az előző futam harmadikja, Talmácsi Gábor csupán a huszonnyolcadik helyről várhatta a viadalt, míg a pole-t a spanyol Simón szerezte meg. A rajtot követően azonban a negyedik rajtkockából startoló Elías az élre állt. Talma a második kör végére a huszonharmadik helyig kapaszkodott fel. A harmadik körben Baldolini és Nieto is bukott, s feladni kényszerült a viadalt. Elías és Simón egyre inkább elhúzott a mezőnytől, s a gresinis spanyol még honfitársát is leszakította magáról. Három körrel a futam vége előtt majdnem megismétlődtek a misanoi események: a BQR kolumbiai motorosa Yonny Hernández bukott a tizenegyedik helyen Tomizavához hasonlóan, szerencsére senki sem hajtott át rajta. A harmadik helyre, óriási meglepetésre a 2011-ben a MotoGP-ben versenyző cseh Karel Abrahám végzett a harmadik helyen a győztes Elías és a második Simón mögött. A cseh motoros a 89. nagydíjan szerezte meg első dobogóját, s 2007 örülhettek újra honfitársai dobogónak. Ő a hetedik cseh/csehszlovák motoros, aki a világbajnokságon a pódiumra állhatott: Abraham Franta Stastny, Gustav Havel, Bohumil Stasa, Stanislav Malina, Frantisek Bocek és Lukáš Pešek tették ezt meg előtte. Talmácsi Gábor a huszonegyedik lett.

A királykategória versenyén a pole-t az olasz Dovizioso szerezte meg, megelőzve Rossit és Stonert. Az ausztrál azonban a rajtnál sikeresen elment az előtte lévők mellett. Jorge Lorenzo is egy helyet jött előre, miközben Ben Spies kettőt esett hátra. A futamon nem vett részt Dani Pedrosa, aki pénteken kulcscsonttörést szenvedett. Melandri három helyet jött előre a startnál. Loris Capirossi a huszonegyedik körben kiesett. A futamot Stoner nyerte, aki az első ausztrál minden kategóriát figyelembe véve, aki ezen a pályán nyert. Mögötte Dovizioso ésRossit végzett. Jorge Lorenzo a futamot követően sportszerűtlenséggel vádolta meg olasz csapattársát, mivel egy előzésnél véleménye szerint túl agresszív volt.

Maláj nagydíj 

Az maláj nagydíjat október 10-én, rendezték meg. A pályán egy kör 5,543 kilométer hosszú. A legkisebbek 18, a Moto2-es géposztály 19, míg a MotoGP pilótái 20 körös versenyt futottak. A MotoGP-ben és a Moto2-ben világbajnok avatásra került sor.

A legkisebbek versenyén Márquez szerezte meg a pole-t, aki ezzel tizedik első rajthelyét szerezte meg a kategóriában, amire ezelőtt soha senki nem volt képes. A rajtnál az első három kanyarban tartotta előnyét, s csak ezután előzte meg őt Terol. Két kör elteltével a mezőnyben alakultak ki érdekes párharcok: az ötödik pozícióért Bradley Smith, Sandro Cortese és Rabat küzdöttek, míg a nyolcadik helyért két csapattárs, Krummenacher és Salom vívtak nagy harcot. A negyedik körben a poe-ból induló pilóta megelőzte Terolt, a hatodikban Espargaró állt az élre. A féltávig nem volt kieső, azután előbb Grotzkyj, aztán Webb esett ki. Utóbbi magatehetetlenül feküdt a sóderágyban, miután többször is meghempergett a lendülettől. A három világbajnoki címre pályázó spanyol állhatott fel a dobogóra Márquez, Espargaró, Terol sorrendben.

A Moto2 futamát a világbajnoki címért még versenyben lévő spanyol Simón kezdhette az első rajtkockából. Az első kanyarokat követően a svájci Lüthi állt az élre, azonban a kör közepén Elías azonban megelőzte a svájcit. A harmadik körben kialakult egy hét főből álló boly a mezőny élén, melyben nem volt ott Talmácsi, mivel ekkor a kilencedik helyen haladt. Simón az ötödik körben hibázott, igaz az élbolyhoz képest nagy lemaradást szedett össze. Később Lüthi is elesett, de ő már nem tudott visszaállni a viadalba. A tizenegyedik körben az élen már csak négy versenyző alkotta az élbolyt, s Roberto Rolfo átvette a vezetést. Egy körrel később Talmácsi is kiesett. Innentől kezdve Rolfo és de Angelis vívott az első helyért, s a befutónál Roberto Rolfo haladt át elsőként a célvonalon. Mögötte Alex de Angelis, Iannone és Elías értek célba, utóbbi ezzel megszerezte első bajnoki címét.
A spanyol ezzel a 2000-től tartó karrierjének első vb címét gyűjtötte be, ezzel ő lett a bemutatkozás, s a világbajnoki cím közti eltelt legtöbb idő birtokosa, előtte a svájci Stefan Dörflinger tartotta ezt a rekordot, a maga 9 évével. Ő az 1973-as jugoszláv nagydíjon mutatkozott be, s csak 1982-ben lett a világ legjobbja. Elías a világbajnokság történetének 102. bajnoka.

A MotoGP versenyén Lorenzo rajtolhatott az élről, s meg is tartotta első helyét. Mivel nagy riválisa, Pedrosa részt sem vett a futamon sérülése miatt. Ekkor Dovizioso és Stoner követték a spanyolt, ám utóbbi még az első körben bukott, s így feladni kényszerült a viadalt. Rossi rosszul rajtolt, a hatodikról egészen a kilenc-tizedik helyig esett vissza, ám a harmadik körben már negyedik volt honfitársa, Simoncelli mögött. A következő két körben az olasz yamahás két leggyorsabb kört futott, ezzel elkezdte az élen álló két pilóta üldözését. Eközben Espargaró épp a képen látható csapattársa, Kallio előtt esett el, s bár nem sérült meg, a motorja alkalmatlanná vált a viadal folytatására, így kiesett. A hétszeres bajnok Rossi féltávnál átvette a vezetést. A tizennegyedik körben Simoncelli elvesztette negyedik helyét, mert Ben Spies megelőzte őt. Az olasz később majdnem kilökte a japán Aojamát. A futamot Valentino Rossi nyerte Dovizioso és Lorenzo előtt, utóbbi viszont e pozíciójával megnyerte a vb-t. Meglepetésre a suzukis Bautista ötödik, Aojama hetedik lett. Először fordult elő, hogy ezen a pályán két olasz is nyerni tudott.

Ausztrál nagydíj 

Az ausztrál nagydíjat október 17-én, került megrendezésre. A pályán egy kör 4.445 kilométer hosszú. A 125 cm³-es kategóriának 23, a Moto2-es géposztálynak 25, míg a MotoGP versenyzőinek 27 kört kellett teljesíteniük.

A legkisebbek versenyén Márquez szerezte meg a pole-t, a német Cortesét, és két honfitársát, Espargaró és Terolt megelőzve. A Red Bull Ajo Derbi fiatal motorosának a futam alatt volt egy félelmetes pillanata: a verseny utolsó részében megugrott a motorjának a hátulja, de nem bukott, s így sorozatban a harmadik diadalát szerezte meg. Ezt követően belefért, hogy a levezető körben kifusson a pályáról.
Terol a harmadik helyet szerezte meg, míg Pol Espargaró a verseny második felében megelőzte őt, s így a második helyet érte el. A negyedik helyet a visszajátszás döntötte el, mivel vissza kellett játszani a célba érésről készült videó felvételt. Vázquez 0,001 másodperccel előzte meg a brit Smith-t.

A Moto2-es kategóriában már korábban eldőlt, hogy Elías a világbajnok.

Portugál nagydíj

Valenciai nagydíj

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

MotoGP 

Pontozás:

Moto2

125 cm³

Gyártók

MotoGP

Moto2

125 cm³

Résztvevők

MotoGP 

A 17 fős nevezési lista 2010. január 27-én vált teljessé.

 Mindenki Bridgestone gumikat fog használni.

Moto2 

† Szezon közben elhunyt

 Mindenki Dunlop gumit fog használni.

Megjegyzés - A már elfogadott jelentkezések mellett van egy tartalék jelentkezési lista 10 motorral. Ezek az MZ (2 motor), Promoracing (2 motor), valamint néhány már nevezett csapat egy plusz motort kapott. Ezek az Ajo Motorsport, a Cip Moto - GP250, a Kino Racing, a Matteoni Racing, a Racing Team Germany és a Viessmann Kiefer Racing.

125 cm³ 

A FIM 2010. január 27-én hozta nyilvánosságra a 27 főből álló nevezési listát.

 Minden csapat Dunlop gumit fog használni.

Források

Jegyzetek

További információk 

MotoGP-szezonok
Motogp